Страсбур (фр. Strasbourg) — многозначный термин.

 Страсбур (или Страсбург) — город и коммуна на северо-востоке Франции.
 Страсбур — округ на северо-востоке Франции, регион Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия.
 «Страсбур» — французский футбольный клуб города Страсбурга.
 «Страсбур» — французский баскетбольный клуб города Страсбурга.

Кантоны Франции 
 Страсбур-1
 Страсбур-2
 Страсбур-3
 Страсбур-4
 Страсбур-5
 Страсбур-6
 Страсбур-7
 Страсбур-8
 Страсбур-9
 Страсбур-10

См. также 
 Страсбург (значения)